Террористический акт в Урумчи произошёл 5 февраля 1992 года, целью атаки террористов стал автобус 52 маршрута.

Ход атаки 
5 февраля 1992 года в Лунный Новый год в центре города Урумчи произошёл теракт. В 19 часов 40 минут в автобусе 52 маршрута взорвалась бомба. Трое пассажиров погибли, а 23 получили ранения. По словам очевидцев возле взорванного автобуса было много крови и фрагментов человеческих тел, многие раненые кричали. Теракт вызвал возмущение населения города и стихийные митинги.

Ссылки 
 天山网讯（记者 如歌） 

Террористические акты, совершённые в Китае
Террористические акты 1992 года
События 5 февраля
Февраль 1992 года
1992 год в Китае